Helhesten har flere betydninger og henviser til forskellige artikler:

Helhesten (blad) – kunstblad fra 1940'erne.
Helhesten (gruppe) – kunstnergruppe fra 1940'erne.

Se også 
Helhest – spøgelseagtig trebenet hest.